Als Rote bezeichnet man:

 eine indonesische Insel, siehe Roti (Insel)
 eine Brühwurstsorte, siehe Rote Wurst

Als Röte bezeichnet man:

 in der Medizin das Erythem
 die Pflanzenart der Ackerröte aus der Familie der Rötegewächse

Siehe auch:
 rot
 der Rote